PaKA (Przegląd autorskich Kabaretów Amatorskich) – ogólnopolski festiwal grup kabaretowych
 paka – rodzaj gryzoni z Ameryki Południowej
Zobacz też:
 kabaret Paka – kabaret z Jeleniej Góry
 język paka – język z grupy sepik-ramu
 tajfun Paka – tajfun z 1997 roku